Mönig ist der Familienname folgender Personen:

 Margret Mönig-Raane (* 1948), deutsche Gewerkschafterin
 Roland Mönig (* 1965), deutscher Kunsthistoriker